Il doppio del Bausch & Lomb Championships 1988 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1988.

Steffi Graf e Gabriela Sabatini erano le detentrici del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Zina Garrison e Eva Pfaff hanno battuto in finale 4–6, 6–2, 7–6 Katrina Adams e Penny Barg.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

 Zina Garrison /  Eva Pfaff (campionesse)
 Jana Novotná /  Catherine Suire (secondo turno)
 Gretchen Magers /  Candy Reynolds (secondo turno)
 Katrina Adams /  Penny Barg (finale)

 Mary Lou Daniels /  Anna-Maria Fernández (primo turno) 
 Mercedes Paz /  Patricia Tarabini (quarti di finale) 
 Beverly Bowes /  Sandy Collins (secondo turno) 
 Kathleen Horvath /  Dianne van Rensburg (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Bausch & Lomb Championships 1988